Пратдип ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 36,27 км². Население — 835 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Información general
 Datos e imágenes 
 Pratdip, este pequeño pueblo del Baix Camp (Cataluña)

Муниципалитеты Таррагоны